Stati Uniti d'America
 Branchville – città della Contea di St. Clair, Alabama
 Branchville – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Branchville – borough della Contea di Sussex, New Jersey
 Branchville – città della Contea di Southampton, Virginia